Яце́вич — фамилия. Известные носители:

 Яцевич, Александр Георгиевич (род. 1956) — советский бегун-барьерист.
 Яцевич, Анастасия Александровна (род. 1985) — белорусская легкоатлетка.
 Яцевич, Виталий Вильгемович (род. 1977) — белорусский футболист.
 Яцевич, Лилия Станиславовна (род. 1960) — белорусский политический и государственный деятель.
 Яцевич, Кирилл Игоревич (род. 1992) — российский шоссейный и трековый велогонщик.